Serhij Szewczenko – ukraiński piłkarz i trener (ur. 1960).
 Serhij Szewczenko – ukraiński piłkarz i trener (ur. 1960).
 Serhij Szewczenko – ukraiński piłkarz i trener (ur. 1958).